Karl Friedrich est le nom des personnes suivantes :
 Karl Friedrich (SPD) (1886–1969), homme politique allemand (SPD)
 Karl Friedrich (NSDAP) (1897–1945), homme politique allemand (NSDAP)
 Karl Friedrich (peintre) (1898–1989), peintre allemand
 Karl Friedrich (chanteur) (1905–1981), chanteur autrichien
 Karl Friedrich (acteur) (né en 1929), acteur autrichien
 Karl Fritz Friedrich (1921–1959), peintre allemand
 Karl Hermann Friedrich (1918–1993), général allemand
 Karl Josef Friedrich (1888–1965), pasteur et écrivain allemand

Karl Friedrich, en français Charles Frédéric, sont les prénoms de personnalités de la monarchie du Saint-Empire romain germanique :
 Charles-Frédéric d'Anhalt-Bernbourg (1668–1721), prince d'Anhalt-Bernbourg
 Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp (1700–1739), duc de Schleswig-Holstein-Gottorp
 Charles-Frédéric de Saxe-Meiningen (1712–1743), duc de Saxe-Meiningen
 Charles Frédéric Nicolas de Fürstenberg (1714–1744), prince de Fürstenberg 
 Charles-Frédéric de Hohenzollern-Sigmaringen (1724-1785), prince de Hohenzollern-Sigmaringen
 Charles  Frédéric de Bade (1728–1811), margrave, électeur et grand-duc de Bade
 Charles-Frédéric de Saxe-Weimar-Eisenach (1783–1853), grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach
 Charles Frédéric de Münsterberg-Œls (1593–1647), duc d'Œls
 Charles-Frédéric II de Wurtemberg-Oels (1690–1761), duc de Wurtemberg-Oels et régent du duché de Wurtemberg.

Voir aussi